Кри́зис трёх лет ( – решение, поворотный пункт) — возрастной кризис, возникающий при переходе от раннего возраста к дошкольному, характеризующийся резкой и кардинальной перестройкой сложившихся личностных механизмов и становлением новых черт сознания и личности ребёнка, а также переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими.

Семь симптомов кризиса 
Кризис трёх лет может выражаться в проявлении таких симптомов, как негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание, стремление к деспотизму. Впервые их выявила и описала Э. Келер в работе «О личности трёхлетнего ребёнка». Л. С. Выготский назвал семь наиболее ярких особенностей поведения ребёнка в период кризиса трёх лет «семизвездием симптомов». Рассмотрим эти симптомы более подробно.
 Негативизм — это отрицательная реакция, связанная с отношением одного человека к другому человеку. Ребёнок не делает что-то только потому, что это предложил ему определённый взрослый человек. Негативизм избирателен: ребёнок игнорирует требования одного члена семьи или одной воспитательницы, а с другими достаточно послушен. Главный мотив действия — сделать наоборот, то есть прямо противоположное тому, что ему сказали.
 Упрямство — это реакция ребёнка, который настаивает на чем-то не потому, что ему этого очень хочется, а потому, что он этого потребовал у взрослого, и отказаться от собственного решения даже при изменившихся обстоятельствах ребёнок не может. Упрямство следует отличать от настойчивости в достижении какой-либо определённой цели.
 Строптивость — направлена в целом против норм воспитания, системы отношений, образа жизни в семье, а не против конкретного взрослого.
 Своеволие — стремление ребёнка всё делать самому (ключевые слова в речи «Я сам!»), проявление инициативы собственного действия, которая неадекватна возможностям ребёнка и вызывает дополнительные конфликты со взрослыми. При этом меняется отношение ребёнка к окружающему миру: теперь ребёнком движет не только желание узнавать новое, овладевать действиями и навыками поведения. Ребёнок начинает активно удовлетворять познавательную потребность. Это проявляется в его активности, любознательности. Но проявление инициативы может вызывать конфликты со взрослыми, поскольку она зачастую неадекватна возможностям ребёнка. Необходимо учитывать то, что ребёнок пробует свои силы, проверяет возможности. Он утверждает себя, и это способствует появлению детского самолюбия — важнейшего стимула к саморазвитию и самосовершенствованию.
 Протест-бунт — проявляется в частых конфликтах с родителями. Ребёнку важно, чтобы окружающие люди всерьёз относились к его самостоятельности. Если ребёнок не чувствует, что с ним считаются, что уважают его мнение и желания — он начинает протестовать. Он бунтует против прежних рамок, против прежних отношений. Американский психолог Э. Эриксон считает, что именно в этом возрасте у ребёнка начинает формироваться воля, независимость и самостоятельность.
 Обесценивание — в глазах ребёнка обесценивается всё то, что было для него привычно, интересно, дорого раньше. Симптом обесценивания может проявляться в том, что ребёнок начинает ругаться, дразнить и обзывать родителей, ломать любимые игрушки.
 Деспотизм — ребёнок проявляет деспотическую власть по отношению к близким людям, заставляет родителей делать всё, что он требует.

Причины 
Причины возникновения негативизма, упрямства, своеволия и других симптомов в поведении объясняются тем, что ребёнок начинает осознавать себя самостоятельной личностью и проявлять собственную волю. Обострение взаимоотношений со взрослыми может быть следствием авторитарной модели взаимодействия в семье, ограничения самостоятельности и личной инициативы ребёнка, частого и неадекватного применения запретов и наказаний, а также наличия гиперопеки в воспитании, несогласованности и непоследовательности в требованиях к ребёнку окружающих людей.

Л. С. Выготский подчеркивал, что за всяким негативным симптомом кризиса «скрывается позитивное содержание, состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме». Положительными личностными приобретениями детей на данном этапе развития является становление нового уровня самосознания, стремление к самостоятельности, развитие активности, волевых качеств, установление со взрослыми новых и более глубоких отношений в общении, игре, познавательной и предметной деятельности, в которой велика значимость положительной оценки родителями личных достижений, успехов детей.

Однако иногда кризис трёх лет может протекать без каких-либо явных негативных проявлений. Мнение о том, что это может как-то негативно сказаться на психическом развитии или становлении личности, ошибочно. В кризисе развития главное не то, как он протекает, а то, к чему он приводит. Появление таких качеств, как воля, самостоятельность, гордость за достижения является верным признаком адекватного развития личности ребёнка на данном возрастном этапе.

Рекомендуемое поведение при взаимодействии с ребёнком 
Существует ряд общих рекомендаций, использование которых постепенно приводит к преодолению негативных симптомов в поведении ребёнка.
 Избегание авторитарного стиля взаимоотношений и гиперопеки в воспитании.
 Осуществление единой тактики воспитания в семье.
 Поощрение познавательного интереса и самостоятельности ребёнка в доступных для данного возраста пределах.
 Использование игровых приёмов в общении и обучении ребёнка самостоятельности.
 Объяснение правил поведения ребёнку в простой и доступной для него форме; проявление спокойной требовательности к исполнению этих правил.
 Акцент в воспитании на позитивном разрешении действовать, а не на запретах и наказании.
 Совместный поиск компромиссных решений в конфликтных ситуациях, предоставляющий ребёнку право выбора.
 Обучение ребёнка навыкам общения со сверстниками и взрослыми.
При нормальном развитии «фаза протеста» через некоторое время сама по себе проходит. Однако слишком жестокое, слишком строгое, прямолинейное, негибкое и консервативное воспитание «ломает» ребёнка в этот период, делает его сверхпослушным, подавляет его собственную активность. Сейчас известно, что это не безопасно для развития ребёнка. Безынициативность, пассивность и даже задержки в интеллектуальном развитии могут быть связаны с излишним жёстким воспитанием и чрезмерными ограничениями на этой стадии развития.

См. также 
 Нормативные кризисы развития
 Кризис новорождённости
 Кризис одного года
 Кризис семи лет
 Подростковый кризис
 Кризис четверти жизни
 Кризис среднего возраста

Примечания

Литература 
 Абросимова Н. Возраст строптивости. О кризисе трёх лет // Мама и малыш. — 2005. — № 10.
 Власова З. И. Об общих и специальных проявлениях самостоятельности в период кризиса трёх лет // Психолог в детском саду. — 2004. — № 4. — С. 52 — 63.
 Волженина Т. Воспитание самостоятельности: советы родителям детей всех возрастов // Виноград. — 2010. — № 37. www.materinstvo.ru/art/5746
 Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. — СПб., 1997.
 Корнеева Е. Н. Детские капризы. — Ярославль: Академия развития, 2002.
 Кулагина И. Ю. Возрастная психология (развитие ребёнка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. — М.: РОУ, 1996.
 Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг общения с ребёнком в период раннего детства. — СПб.: Речь, 2003.
 Мухина В. С. Психология детства и отрочества. — М., 1998.
 Образцова Л. Н. Я сам! Упрямый ребёнок: маленькие подсказки для родителей. — М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007.
 Обухова Л. В. Возрастная психология. — М., 1996.
 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. — М., 1969.
 Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера — М.: ПЕРСЭ, 2006. — (Психологич. лексикон. Энциклопед. словарь в 6-ти томах / Ред-сост. А. Л. Карпенко, под общ. ред. А. В. Петровского).
 Справочник дошкольного психолога / Под ред. Г. А. Широкова — Изд. 4-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2006.
 Уайт Б. Первые три года жизни. — М., 1982.
 Урунтаева Г. А. Дошкольная психология: Учебное пособие для учащихся средних педагогических учебных заведений. — М., 1996.

Детские возрастные кризисы
Психические состояния